Contea di Livingston o Livingston County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Livingston (Illinois)
 Contea di Livingston (Kentucky)
 Contea di Livingston (Michigan)
 Contea di Livingston (Missouri)
 Contea di Livingston (New York)

 Parrocchia di Livingston (Louisiana)